Герой — термін, що має декілька значень.

 Герой — людина, яка здійснює великі вчинки на благо людського суспільства.
 Герой — головна дійова особа літературного твору, п'єси, кінофільму.
 Літературний герой

Література 

 Герой (1637) - книга іспанського мислителя Бальтасара Грасіана.

Кінематограф 

 Герой (1992) — американська трагікомедія.
 Герой (1999) — кінофільм Гонконгу.
 Герой (2002) — китайський фільм.
 Герой (2019) — російський шпигунський триллер.
 Герой (2021) — іранський повнометражний фільм.
 Герої (2006–2010) — американський фантастичний телесеріал

Посилання